

Biografia 
Detta Tora, era figlia di Ugolino Gonzaga, co-signore di Mantova, e di Emilia della Gherardesca.

Discendenza 
Sposò in prime nozze il conte Gualando di Lorenzo di Castagneto dal quale ebbe due figlie. Sposò in seconde nozze Federico II da Montefeltro, conte di Urbino, dal quale ebbe quattro figli:

 Antonio (1348-1404), suo successore
 Nolfo
 Guido
 Galasso, religioso

Note

Bibliografia 
  .

Gonzaga di Mantova
Coniugi dei Da Montefeltro